Horecký ist der Familienname folgender Personen

 Ján Horecký (1920–2006), slowakischer Linguist und Hochschullehrer
 Ludvík Horecký (1803–1873), mährischer Geistlicher und Politiker